Latinité, "Revue des pays d'Occident" (Paris, 1929-1932) est un périodique royaliste et littéraire français.

Proche des idées de Charles Maurras et de L'Action française (dont la plupart des rédacteurs se réclament), la ligne éditoriale de Latinité se rapproche de celle de la Revue critique des idées et des livres de Jean Rivain et Eugène Marsan et de la Revue universelle de Jacques Bainville et Henri Massis. Contre le modernisme littéraire et politique, la revue défend un néo-classicisme dont les représentants sont pour la plupart issus de la tradition gréco-romaine et du , époque qui coïncide également avec l'âge d'or de la monarchie française.

De courte durée, 37 numéros parus en quatre ans, Latinité fusionnera avec Les Cahiers d'Occident et avec Réaction pour l'ordre de Jean de Fabrègues pour donner La Revue du siècle.

Le directeur en était : Jacques Reynaud

Principaux collaborateurs ou auteurs publiés : François-Paul Alibert, Marius André, Aventino, Jules Barbey d’Aurevilly, Adolphe Basler, Pio Barojo, René Benjamin, Georges Bernanos, Eugène Bestaux, Henri Bosco, Francis Carco, Castor et Pollux, Gilbert Charles, Henry Charpentier, Alice Chauvet, Maurice Chevrier, Jacques Debû-Bridel, Tristan Derème, Fernand Divoire, Georges Dovime, Emile Duperrex, Pierre-Octave Ferroud, Lionello Fiumi, Charles Forot, Henri Ghéon, René Groos, Fernand Hayward, Pierre Humbourg, Jean Héritier, Léon James, Jean Lebrau, Lope de Vega, Henri Mancardi, Charles Maurras, Edouard Marye, Fernand Mazade, Frédéric Mistral, Henry de Montherlant, Robert Morel-Francoz, Louis Béat de Muralt, Eugenio d'Ors, Georges Pillement, Francis Poulenc, Henri Pourrat, Henri Rambaud, Jacques Reynaud, Jean Rivain, , Donatien Alphonse François de Sade, Pierre Varillon, Paul Valéry.

Lien externe 
 
 http://www.revues-litteraires.com/articles.php?lng=fr&pg=1177

Revue littéraire disparue en France
Presse royaliste française
Presse d'Action française
Titre de presse créé en 1929
Titre de presse disparu en 1932